Die Eastern Professional Hockey League (kurz: EPHL) war eine professionelle Eishockey Minor League, die ausschließlich in der Saison 2008/09 bestand. Der einzige Gewinner der EPHL waren die Jersey Rockhoppers. Von 1959 bis 1963 bestand eine gleichnamige Liga.

Teams der EPHL 
 Brooklyn Aces 2008–2009
 Jersey Rockhoppers 2008–2009
 Danbury Mad Hatters 2008–2009
 Hudson Valley Bears 2008–2009

Saison 2008/09 

Die Saison 2008/09 war die einzige Spielzeit der Eastern Professional Hockey League. Die vier Teams absolvierten in der regulären Saison 50 Begegnungen. Meister in den Playoffs wurden die Jersey Rockhoppers.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Weblinks 
 Informationen zur EPHL 2008–2009 auf hockeydb.com (englisch)

Eishockeyliga in Nordamerika